Пады — железнодорожная станция в Балашовском районе Саратовской области в составе сельского поселения  Октябрьское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 20 километров по прямой на север от районного центра города Балашов.

История
Основана в начале XVIII века.

Население 
Постоянное население составляло 156 чел.(94% русские) в 2002 году, 119 в 2010.

Инфраструктура
Станция Юго-Восточной железной дороги.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Балашовского района